Ada – imię żeńskie
 Ada – władczyni Karii
 Ada – język programowania
 (523) Ada – planetoida w Układzie Słonecznym
 Ada albo Żar – powieść Vladimira Nabokova
 Ada – albański film z 2013 roku
 Ada – postać biblijna, żona Lamecha
 Ada – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 deaminaza adenozyny
 AdA – pierwszy na świecie zderzacz cząstek i antycząstek
 ADA – American Dental Association

Nazwy geograficzne 
 Bułgaria
 Ada – rzeka w Bułgarii

 Czarnogóra
 Ada – wyspa w Czarnogórze położona na wybrzeżu adriatyckim w delcie rzeki Bojana

 Ghana
 Ada – stolica dystryktu Dangbe East w Regionie Greater Accra w Ghanie

 Serbia 
 Ada – miasto w Serbii

 USA
 Ada – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
 Ada – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Ada – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pontotoc

 Ada (ang. Ada Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Ada (ang. Ada Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Ada (ang. Ada Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

 hrabstwo Ada (ang. Ada County) – w stanie Idaho

Zobacz też